

Palmarès

Squadra
Campione NBDL (2015)
Leaders Cup: 1
Monaco: 2018

Individuale
NABC Defensive Player of the Year (2014)
NBA Development League Defensive Player of the Year Award (2015)
2 volte All-NBDL All-Defensive First Team (2015, 2016)
Miglior difensore Regular Season Serie A: 1
Trento: 2018-19

Altri progetti

Collegamenti esterni